Зырянская:

 Зырянская — деревня, Байкаловский район, Свердловская область, Россия
 Зырянская — недействующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Зырянская Ёжуга — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми
 Зырянская Троица — икона Святой Троицы XIV века, согласно преданию, написанная святителем Стефаном Пермским
 Зырянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР